Müllerperth ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Müllerperth (* 1957), deutscher Goldschmied
 Kerstin Müllerperth (* 1962), deutsche Kunstglasbläserin
 Magdalena Müllerperth (* 1992), deutsche Pianistin